

Cinema 
 The Face - film indiano del 2011 diretto da Onir

Editoria 
 The Face – rivista britannica

Letteratura 
 La faccia (The Face) – romanzo di Jack Vance del 1979
 Il volto (The Face) – romanzo di Dean Koontz del 2003

Musica 
 The Face – album degli Sleepytime Gorilla Museum del 2005
 The Face – album di BoA del 2008